Чемпионат Испании по футболу 1986/1987 годов — 56-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 22-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Всего было сыграно 396 игр и забит 951 гол.

Регламент турнира 
В сезоне 1986/1987 был изменён регламент турнира. На первом этапе все 18 участвующих клубов играют между собой в два круга: домашний матч и выездной матч. После 34 туров клубы делятся на три группы равные группы в зависимости от занятого места. В группе «A» выступают клубы занявшие места с 1-го по 6-е, они разыгрывают звание чемпиона страны. В группе «C» участвуют клубы занявшие места с 13-го по 18-е, они определяют клубы покидающие Примеру по итогам сезона. В группе «B» участвуют клубы с 7-го по 12-е места. На втором этапе команды играют в два круга: домашний матч и выездной матч, с сохранением набранных очков за первый этап. По итогам второго этапа определяются чемпион Испании, клубы, участвующие в еврокубках на следующий сезон, и клубы вылетающие из Примеры. В группе «С» команды занявшие три последних места определяют в два круга одну вылетающую в Сегунду команду.

Первый этап

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Второй этап

Группа A

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа B

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа C

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за место в Примере

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Бетис» — «Реал Мадрид» — 2:6 (5-й тур, 21 сентября 1986 года)
 «Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 7:1 (34-й тур, 5 апреля 1987 года)
 Самая крупная победа в гостях: 4 гола
 «Атлетико» — «Барселона» — 0:4 (34-й тур, 5 апреля 1987 года)
 «Барселона» — «Спортинг» — 0:4 (29-й тур, 28 февраля 1987 года)
 «Бетис» — «Реал Мадрид» — 2:6 (5-й тур, 21 сентября 1986 года)
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Реал Сосьедад» — «Мальорка» — 7:1 (34-й тур, 5 апреля 1987 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1987
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1986 году
Спорт в Испании в 1987 году